Sampa peut désigner :

Toponymie 

Sampa, village du Togo;
Sampa, ville du Burkina Faso;
, ville du Ghana.

Informatique 

SAMPA, alphabet phonétique

Musique 
Le Sampa, une chanson de Richard Gotainer